Worthing, West Sussex, Anglaterra
 Worthing (districte)
 Worthing (Norfolk), Anglaterra
 Worthing (Dakota del Sud), Estats Units